The Quiet One kan avse:

The Quiet One, svensk kortfilm från 2011.
The Quiet One, amerikansk långfilm från 1948.